bł. Józefina Leroux (1747–1794) – francuska klaryska, męczennica
 bł. Józefina Gabriela Bonino (1843–1906) – włoska zakonnica, założycielka sióstr Świętej Rodziny z Savigliano
 bł. Józefina Vannini (1859–1910) – włoska zakonnica, założycielka Córek św. Kamila
 bł. Józefina Nicoli (1863–1924) – włoska szarytka
 bł. Józefina Moscardó Montalvá (1880–1936) – hiszpańska męczennica
 bł. Józefina Sauleda Paulis (1885–1936) – hiszpańska dominikanka, męczennica
 bł. Józefina Suriano (1915–1950) – włoska działaczka Akcji Katolickiej

Zobacz też:
 Święta Józefina
 Błogosławiona Józefa